Svend Nicolaisens orkester er en tro kopi af det kendte Svend Nicolaisen og hans orkester, der tog sin begyndelse i 1932. Orkestret spillede fast i flere år på Nykøbing Falster Revyen. Uden for revysæsonen, spillede orkestret rundt om i landet på de kendte spillesteder, blandt andet i Sigøjner Hallen - National Scala. I 1940 begyndte Svend Nicolaisen og hans orkester at spille radiotransmitteret middagskoncert hver lørdag fra Montmartre i København. I 1952 erstattede Svend Nicolaisen violinerne i orkestret med hammondorglet. Dette skift betød, den særlige sound, der kendetegner Svend Nicolaisens musik.

Den 5. maj 2011 dannede en gruppe musikere på Djursland en tro kopi af Svend Nicolaisen og hans orkester. Med tilladelse fra arvingen Jeppe Nicolaisen, fik orkestret lov til at benytte navnet Svend Nicolaisens Orkester, samt at benytte materialet fra kapelmesterens tid. Det nye orkester råder over mere end 300 originalarrangementer hvilket betyder, at man, rundt om i landet, kan genhøre de herlige toner fra en svunden tid. Orkestret har hjemsted i Slagelse på Sjælland.

Musikgrupper fra Danmark
Musikgrupper fra 1932